Francesco Pardi (1869-1942) – medico e politico italiano
 Francesco Pardi, detto Pancho (1945) – politico italiano